Bedreiging (strafrecht), het bedreigen met geweld als misdrijf
Bedreiging (Nederlands strafrecht), de strafbaarstelling van voornoemd misdrijf in het Nederlands strafrecht
Bedreiging (risico), als gevaarlijke gebeurtenis